Magyarország a hollandiai Eindhovenben megrendezett 2010-es rövid pályás úszó-Európa-bajnokság egyik részt vevő nemzete volt.

Magyar érmesek

További magyar eredmények 

4. helyezettek

Ezen az úszó-Európa-bajnokságon nem szerzett a magyar csapat ötödik és hatodik helyezést.

Eredmények

Férfi

Női

Források

Magyarország a rövid pályás úszó-Európa-bajnokságokon